Regen kan syfta på:
 Regen (1929) – en film av Joris Ivens

Geografi

Tyskland 

 Regen (Donau) – biflod till Donau i Bayern, 
 Landkreis Regen, Bayern, Niederbayern, 
 Regen, Tyskland, Bayern, Niederbayern,